Ndicka peut désigner :

Patronymes 
 Evan Ndicka (1999-), footballeur français ;
  (2000-), footballeur français.

Toponymes 
 Ndicka, village au Cameroun, situé sur la commune de Ngomedzap.